A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) 2012-ben a 19. alkalommal rendezte meg október 8. és október 13. között a junior műugró-világbajnokság, melynek színhelye az ausztráliai Adelaide volt.

A versenyszámok időrendje 
A világbajnokság eseményei helyi idő szerint:

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

Versenyszámok

Fiúk

A korcsoport (16-18 évesek)

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

10 méteres toronyugrás

B korcsoport (14-15 évesek)

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

10 méteres toronyugrás

A-B korcsoport

3 méteres szinkronugrás

Lányok

A korcsoport (16-18 évesek)

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

10 méteres toronyugrás

B korcsoport (14-15 évesek)

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

10 méteres toronyugrás

A-B korcsoport

3 méteres szinkronugrás

Források 

j